Małopolska – kraina historyczna
 województwo małopolskie
 Małopolska Wschodnia – termin z okresu międzywojennego, określający południowo-wschodnią część Polski
 prowincja małopolska – prowincja Korony Polskiej
 RDN Małopolska – lokalne radio katolickie

Inne:
 
 Armia Małopolska
 Kraina Małopolska
 Wyżyna Małopolska
 Stalexport Autostrada Małopolska SA